Geografia:
 Aberdeen, ciutat d'Escòcia
 Aberdeen (Califòrnia), localitat de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Aberdeen (Carolina del Nord), localitat de l'estat de Carolina del Nord (EUA)
 Aberdeen (Dakota del Sud), localitat de l'estat de Dakota del Sud (EUA)
 Aberdeen (Idaho), localitat de l'estat d'Idaho (EUA)
 Aberdeen (Maryland), localitat de l'estat de Maryland (EUA)
 Aberdeen (Mississipí), localitat de l'estat de Mississipí (EUA)
 Aberdeen (Ohio), localitat de l'estat d'Ohio (EUA)
 Aberdeen (Washington), localitat de l'estat de Washington (EUA)
 Aberdeen (Virgínia de l'Oest), localitat de l'estat de Virgínia de l'Oest (EUA)
 Aberdeen Gardens, concentració de població a l'estat de Washington, prop de la localitat Aberdeen (Washington)

 Miscel·lània:
 Aberdeen, pel·lícula de Hans Petter Moland de 2000
 Aberdeen Football Club, un club de futbol escocès
 Universitat d'Aberdeen, universitat de la ciutat d'Aberdeen (Escòcia)
 Comte d'Aberdeen, títol britànic
 Govern Aberdeen, gabinet (govern) de la Gran Bretanya, presidit pel IV comte d'Aberdeen (1852-1855)